Alexander Karađorđević kan syfta på flera olika medlemmar av huset Karađorđević, som var kungahus i Serbien och senare Jugoslavien:

 Alexander Karađorđević, furste av Serbien (regeringstid 1842–1858)
 Alexander I av Jugoslavien (regeringstid 1921–1934)
 Prins Alexander av Jugoslavien, född 1924, son till prinsregenten Paul
 Alexander, kronprins av Jugoslavien, den nuvarande tronpretendenten
 Prins Alexander av Jugoslavien, född 1982, son till kronprins Alexander